

Ausztrália
 Nelson megye (Nyugat-Ausztrália)

USA
 Nelson megye (Észak-Dakota) 
 Nelson megye (Kentucky) 
 Nelson megye (Virginia)